Castello svevo di Augusta in provincia di Siracusa
Castello svevo di Bari
Castello svevo di Barletta
Castello svevo di Brindisi
Castello svevo di Cosenza
Castello svevo di Porto Recanati in provincia di Macerata
Castello svevo di Rocca Imperiale in provincia di Cosenza
Castello svevo di Termoli in provincia di Campobasso
Castello svevo di Trani in provincia di Barletta